Бестензе () — коммуна в Германии, в земле Бранденбург.

Входит в состав района Даме-Шпревальд. Население составляет 6732 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 37,79 км². Официальный код — 12 0 61 020.

Коммуна подразделяется на 3 сельских округа.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Бранденбурга